Bernards bezeichnet:

 Bernards Township, Township im Somerset County, New Jersey, USA
 Bernardsville, Stadt im Somerset County, New Jersey, USA

Bernards ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Bernards, deutsche Juristin
 Josef Bernards (1831–1890), deutscher Politiker (Deutsche Zentrumspartei), Mitglied des Reichstages
 René Bernards (* 1953), niederländischer Krebsforscher

Siehe auch:
 Bernhards
 Bernaerts
 Bernard